Jan Hable (Hradec Králové, 4 de janeiro de 1989) é um futebolista checo que jogou na Fiorentina.

Em 2010, transferiu-se para o AO Kerkyra.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Chéquia
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do Kerkyra FC